La Escuela de Letras Hispánicas de la Universidad del Zulia es una dependencia universitaria fundada en 1959 junto a las escuela de Periodismo, Filosofía y Educación de la Facultad de Humanidades y Educación de la Universidad del Zulia, bajo la rectoría del Dr. Antonio Borjas Romero.

Historia 

Según en Dr. Luis Guillermo Hernández en su Historia de la Escuela de Letras: “Al iniciarse el mes de enero de 1959, las autoridades de la Universidad del Zulia se empezaron a plantear la creación de esa nueva Facultad, la séptima, de un carácter humanístico y así, el 14 de enero, en la sesión del Consejo Universitario, el rector Antonio Borjas Romero propuso que se designara una comisión, la cual efectuaría “el estudio para la instalación en nuestra Universidad de la Facultad de Humanidades, con las Escuelas que la comisión juzgue conveniente”, lo cual fue aprobado, recomendándose que ese informe se presentara a la mayor brevedad posible y que incluyese: estructura académica, pensa de estudio, presupuesto y otros requisitos para la creación de la Facultad. En la sesión del 21 de enero se nombraría la comisión, integrada por los profesores: Juan Francisco Jiménez, José Manuel Delgado Ocando y Emilio Simón Socorro, quienes diligentemente, en la sesión del 14 de febrero, presentaron el informe-proyecto, el cual sometido a estudio y consideración, fue aprobado en la sesión del 27 de febrero, conjuntamente con el proyecto de acuerdo de la creación de la Facultad de Humanidades, aprobado el 4 de marzo de ese mismo año, para ser presentado ante el Consejo Nacional de Universidades (CNU), en su sesión del 20 de agosto de 1959, donde sería aprobada la Facultad de Humanidades, con las Escuelas de Filosofía, Letras y Periodismo.

Mientras tanto, tras extensas conversaciones con el gobierno regional y nacional y las constantes presiones de los sectores educativos, el 13 de mayo de 1959, el Consejo Universitario de LUZ consideraría la posibilidad de incluir una Escuela de Educación en la Facultad a crear, la cual pasaría entonces a ser de Humanidades y Educación. Aprobado ese proyecto, sería presentado ante el Consejo Nacional de Universidades (CNU), en su sesión del 15 de septiembre de ese mismo año, aprobándose la inclusión de la Escuela de Educación en la nueva Facultad de la Universidad del Zulia.

Desde el 11 de septiembre de 1959, se había publicado un aviso en la prensa regional convocando a las inscripciones de los alumnos para las escuelas de periodismo, filosofía y letras, ante la Secretaría de la Universidad del Zulia. Días más tarde, se convocaría para la de educación, prorrogándose las inscripciones hasta el 21 de octubre, por la gran cantidad de aspirantes para ingresar a las escuelas de periodismo y de educación. Mientras tanto, en la sesión del Consejo Universitario del día 23 de septiembre de 1959 el rector Antonio Borjas Romero propondría al doctor José Manuel Delgado Ocando como decano de la nueva Facultad y en la sesión del siete de octubre de 1959 se le designaría, a tiempo convencional y con la asignación de 1.200 bolívares mensuales y el catorce de octubre de ese mismo año, por oficios similares, fueron contratados la mayoría del personal docente de la naciente Facultad, sobre todo el de la Escuela de Letras.

El día 24 de octubre de 1959, natalicio del General Rafael Urdaneta, a las nueve de la mañana, en el Paraninfo de la Universidad del Zulia, en la “Casa del Obrero” del sector “La Ciega”, se instalaría solemnemente la Facultad de Humanidades y Educación, con sus cuatro escuelas fundacionales: Educación, Periodismo, Filosofía y Letras. El solemne acto contó con la presencia del señor Rómulo Betancourt, presidente constitucional de la nación, de parte de su tren ejecutivo, entre ellos el doctor Rafael Pizani, ministro de educación nacional, del gobernador del estado, doctor Eloy Párraga Villamarín, de las autoridades universitarias encabezadas por el rector doctor Antonio Borjas Romero y el decano de la nueva Facultad doctor José Manuel Delgado Ocando, de personalidades eclesiásticas, civiles, militares, municipales, personal docente, administrativo y estudiantil, invitados especiales como el rector de la Universidad Central de Venezuela y del público en general ávido de la festividad humanística y educativa, donde intervinieron: el señor Rómulo Betancourt, el doctor Antonio Borjas Romero y el doctor José Manuel Delgado Ocando, con discursos alegóricos al trascendental momento.

El 9 de noviembre de 1959, con sólo diez estudiantes y nueve profesores, se iniciarían las actividades de la Escuela de Letras en el año académico 1959-1960, en las instalaciones del tercer piso del Centro Vocacional “Octavio Hernández” de la actual avenida El Milagro, con una estructura académica general, que no contemplaba menciones, departamentos ni secciones, en cuatro años de estudios, pensum adoptado de la Escuela de Letras de la Universidad Central de Venezuela (UCV) y cuyo personal docente y fundador estaba formado por los profesores: Alejandro Balogh, Pedro Alciro Barboza de la Torre, Jhon De Denghy, Jorge Durán Villamizar, Adolfo García Díaz, Juan Francisco Jiménez, Agustín Millares Carlo, José Pascual Buxó y Raúl Osorio Lazo, este último se desempeñaba como director de las cuatro escuelas, contratados por oficio del catorce de octubre de 1959. ”

Enlaces 

Perfil del Egresado

Referencias 

Universidad del Zulia
Escuelas universitarias de Venezuela
Literatura de Venezuela
Facultades de Letras